Kontynentalny Puchar Mistrzów Stankovicia (oficjalna nazwa:FIBA Stanković Continental Champions' Cup) – profesjonalny międzynarodowy turniej koszykówki z udziałem reprezentacji narodowych, organizowany cyklicznie w Chinach przez FIBA. Idea turnieju wyszła od dr Carl Men Ky Chinga, prezydenta FIBA, który chciał w ten sposób uhonorować Serba Borislava Stankovicia, emerytowanego Sekretarza Generalnego FIBA, za jego wkład w rozwój światowej koszykówki. Jedyny Chińczyk, pośród prezydentów 28 międzynarodowych federacji sportowych, dr Ching wybrał Chiny jako gospodarza turnieju. Puchar promuje koszykówkę w tym kraju, umożliwiając chińskiej reprezentacji narodowej rywalizację na najwyższym poziomie z przedstawicielami innych krajów.

Final Four

Szczegóły

Bibliografia 
 Oficjalna strona 

Koszykarskie rozgrywki międzynarodowe w Azji